La Ligue des champions de la CONCACAF 2008-2009 était la première édition de cette compétition. Néanmoins c'était la  que les clubs de la confédération se disputaient le titre de leader de la CONCACAF.

Ce nouveau format a été dévoilé le , et avait pour but de rapprocher l'ancienne Coupe des champions de la CONCACAF du format des autres compétitions continentales majeures.

Cette première édition a été remportée par le CF Atlante face au CD Cruz Azul sur le score cumulé de deux buts à zéro.

Le club mexicain représentera donc la CONCACAF à la Coupe du monde de football des clubs 2009.

Participants 

Un total de 24 équipes provenant d'un maximum de 13 nations pouvaient participer au tournoi. Elles appartenaient aux zones Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes de la CONCACAF.

Le tableau des clubs qualifiés était le suivant :

Calendrier 

Les tirages ont été équilibrés à l'aide de pots qui étaient définis comme ceci :

Tour préliminaire 

Le tirage au sort a eu lieu le  à New York.

Phase de groupes 

Le tirage a eu lieu le  à New York.

Groupe A 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Groupe C 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Groupe D 

|valign=top align=left width=50%|

|}
|}

Phase finale 

Les tirages des quarts de finale, demi-finales et finale ont eu lieu à New York le .

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
  Page de la compétition sur le site de la RSSSF Foundation

Ligue des champions de la CONCACAF
Saison 2008-2009 de football